Darast ist der Ortsname von

 Darast (Bad Grönenbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Darast (Woringen), Ortsteil der Gemeinde Woringen, Landkreis Unterallgäu, Bayern